João Lourenço (1917-1998), un cycliste portugais ;
João Lourenço (né en 1942), un footballeur portugais ;
João Lourenço (né en 1954), un homme politique angolais et Président de la République d'Angola depuis 2017.